Les codes de la sécurité sociale sont des recueils de textes juridiques ayant pour fonction d'organiser la sécurité sociale.

 Code de la Sécurité sociale en France.
 Code européen de sécurité sociale.

Droit de la sécurité sociale